Morice ist der Familienname folgender Personen:

 Francis David Morice (1849–1926), englischer Entomologe
 Julien Morice (* 1991), französischer Radsportler
 Léopold Morice (1846–1919), französischer Bildhauer
 Tara Morice (* 1964), australische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin